Pietruszka ist der Name von:

 Pietruszka, Originaltitel von Petruschka (Ballett), Ballet von Igor Strawinski und Aleksandr Benois

Pietruszka ist der Familienname von:

 Frédéric Pietruszka (* 1954), französischer Fechter
 Przemysław Pietruszka (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Symcha Pietruszka (1893–1950), jiddischer Autor
 Adam Pietruszka (* 1938), polnischer Offizier
 Jörg Pietruszka (* 1965), deutscher Biochemiker